Abaszydze, აბაშიძე – gruzińska rodzina arystokratyczna.

Przedstawiciele 

 Antoni (Abaszydze) (1867–1943) – biskup prawosławny
 Asłan Abaszydze (ur. 1938) – gruziński polityk
 Dodo Abaszydze (1924–1990) – gruziński aktor, reżyser
 Grigol Abaszydze (1914–1994) – gruziński pisarz
 Irakli Abaszydze (1909–1992) – gruziński poeta
 Lejła Abaszydze (1929–2018) – aktorka
 Waso Abaszydze (1854–1962) – gruziński artysta i reżyser teatralny

Gruzińska szlachta

ca:Abaixidze
et:Abašidze
en:Abashidze
ka:აბაშიძეები